Змееголовник безбородый () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Стебли прямостоячие, голые, 20—60 см высотой.

Прикорневые листья длинночерешковые, треугольно- или продолговато-яйцевидные, 6—10 см длиной, стеблевые яйцевидные, 3—5 см длиной, верхние почти сидячие.

Прицветники яйцевидные, сидячие. Соцветия 7—10 см длиной. Чашечка 20—22 мм длиной, коротко опушённая, венчик 3—4,3 см длиной, розовато-лиловый. Нити тычинок волосистые.

Классификация

Таксономия 
Вид Змееголовник безбородый входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Dracocephalum imberbe in Flora of China

Котовниковые
Флора Средней Азии
Растения, впервые описанные в 13-м издании книги Systema Vegetabilium